PCO est un sigle qui peut désigner :

Partis politiques 
 Parti de la cause ouvrière, un parti politique brésilien ;
 .

Autres usages 
 Groupe PCO, entreprise internationale de l'industrie alimentaire spécialisée dans les snacks ;
 Organisateur de Congrès Professionnel ;
 Paris Cycliste Olympique ;
 PCO est aussi un des noms de ring du catcheur Carl Ouellet ;
 Pennsylvania Company, une entreprise de holding ;
 Project Control Officer (iniiales PCO, également utilisé en français) ;
 Plan de Continuité Opérationnelle.